Georgijevka (ryska: Георгиевка, kazakiska: Qorday) är en ort i Kazakstan. Den ligger i oblystet Zjambyl, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Astana. Georgijevka ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Georgijevka är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Georgijevka. Runt Georgijevka är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Det finns inga andra samhällen i närheten. Trakten runt Georgijevka består till största delen av jordbruksmark.

subarktiskt inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zjambyl (provins)